Osoby o tym nazwisku:
 Hans Otte – niemiecki kompozytor i pianista
 Joachim Otte – polski samorządowiec i działacz regionalny
 Waldemar Otte – katolicki ksiądz, teolog i polityk